A Podhradie településnév jelentései:

Kaszakisváralja (Kis-Podhrágy; szlovákul Košecké Podhradie), Kaszaváralja része, Szlovákia, Trencséni kerület, Illavai járás
Keselőkő (1899-ig Keselőkő-Pohrágy; szlovákul Podhradie), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Kővárhely (Podhrágy; szlovákul Podhradie), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Krasznahorkaváralja (Podhrágy; szlovákul Krásnohorské Podhradie), Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Nemesváralja (1899-ig Nemes-Podhrágy; szlovákul Zemianske Podhradie), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágújhelyi járás
Oroszlánkő (1899-ig Oroszlánkő-Pohrágye; szlovákul Vršatské Podhradie, korábban Oršovské Podhradie), Szlovákia, Trencséni kerület, Illavai járás
Pozsony-Váralja (szlovákul Podhradie)
Ricsóváralja (Podhrágy; szlovákul Hričovské Podhradie), Szlovákia, Zsolnai kerület, Zsolnai járás
Szucsányváralja (szlovákul Podhradie), Szlovákia, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás
Vágváralja (1899-ig Vág-Pohrágy; szlovákul Považské Podhradie), Vágbeszterce része, Szlovákia, Trencséni kerület, Vágbesztercei járás
Zayváralja (1899-ig Zay-Podhrágy; szlovákul Uhrovské Podhradie), Szlovákia, Trencséni kerület, Báni járás